Ardie Savea – rugbista a 15 neozelandese
 Julian Savea – rugbista a 15 neozelandese
 Tiaoali Savea – calciatore samoano americano